Calciatore sovietico dell'anno fu un premio calcistico assegnato dal giornale sportivo Futbol. Chokkej () al miglior giocatore sovietico dell'anno solare, tra il 1964 e il 1991.

Albo d'oro

Note

Collegamenti esterni

Calcio in Unione Sovietica
Premi calcistici